Кепервеем может означать:
 Кепервеем — село в Билибинском районе Чукотского АО;
 Кепервеем — региональный аэропорт в селе Кепервеем;
 Большой Кепервеем — река, на левом берегу которой стоит село Кепервеем;
 Малый Кепервеем (Кепервеемкей) — река, правый приток Малого Анюя.